Кутзе́е или Кутзе () — фамилия. Известные носители:

 Кутзее, Джерри (Герхардус Кристиан Кутзее, 1955—2023) — южноафриканский боксёр-профессионал, чемпион мира в тяжёлом весе.
 Кутзе, Джефф (род. 1977) — южноафриканский профессиональный теннисист и тренер. 
 Кутзее, Джон Максвелл (род. 1940) — южноафриканский и австралийский писатель, критик и лингвист; лауреат Нобелевской премии по литературе (2003), дважды лауреат Букеровской премии (1983, 1999).
 Кутзе, Ривалдо  (род. 1996) — африканский футболист, защитник.